Verdrag van Pontoise (1307) tussen de koning van Frankrijk en de aartsbisschop van Lyon;
 Verdrag van Pontoise (1312), als vervolg op het verdrag van Athis-sur-Orge;
 Verdrag van Pontoise (1413) tussen hertog Jan I van Bourgondië en hertog Jan van Berry;
 Verdrag van Pontoise (1419) tussen de koning van Frankrijk en de hertog van Bourgondië;